Miejsca:
 Araguari – miasto i gmina w Brazylii
 Araguari – rzeka w Brazylii
Technika:
 „Araguari” – brazylijski niszczyciel typu Acre z okresu „zimnej wojny”